Tobie et l’Ange est le nom de plusieurs peintures (par ordre chronologique) :
 Tobie et l'Ange par Piero Pollaiuolo, entre 1465 et 1470
 Tobie et l'Ange par Andrea del Verrocchio, entre 1470 et 1480
 Tobie et l'Ange par Filippino Lippi, entre 1475 et 1480
 Tobie et l'Ange  par Giovanni Antonio Sogliani conservé au musée des beaux-arts de Nancy (France), vers 1515
 Tobie et l'Ange de Giovanni Gerolamo Savoldo (Collection Borghèse), vers 1527
  Tobie et l'Ange  par l'école du Titien
 Tobie et l'Ange  par Santi di Tito exposée à l'église Saint-Eustache de Paris, 1575.
 Tobie et l'Ange par Adam Elsheimer (1578-1610) exposée au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg
 Tobie et l'Ange par Nicolas Tournier exposée à la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne.
 Tobie et l'Ange  par Salvatore Rosa, entre 1670 et 1673
 Tobie et l'Ange  par Eglon van der Neer, en 1690, conservée au Rijksmuseum d'Amsterdam
 Tobie et l'Ange par Eugène Delacroix conservée au musée du Louvre.